Серия А 1965/1966 () — 35-й сезон чемпионата Италии по футболу. В 10-й раз в своей истории победителем турнира стал «Интер Милан».

Клубы-участники

Турнирная таблица 

|

|

|

|

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1965/1966
Футбол в Италии в 1965 году
Футбол в Италии в 1966 году